Швейцер ( — швейцарський) — прізвище німецького походження

 Швейцер Альберт(1875—1965) — німецький філософ, музикант, лікар, місіонер, лауреат Нобелівської премії.
 Швейцер Ісак Борисович (1899—1938) — художник.
 Швейцер Каспар Ґоттфрід (Швейцер Богдан Якович) (1816—1873) — швейцарський російський астроном.
 Швейцер Михайло Абрамович (1920—2000) — радянський кінорежисер, народний артист РРФСР. Також створив також декілька сценаріїв.
 Пітер Франц Швейцер, Пітер Швайцер (англ. Peter Schweizer, народився 24 листопада 1964 р.) - американський журналіст-розслідувач, письменник і політичний консультант. 
Німецькі прізвища